Spic can be:

 Spic, inflorescență neramificată cu flori sau semințe apropiate de tulpina principală a unei plante
 Spicul, companie de panificație din România
 CS Spicul Mopan București, club de fotbal din București